GMT est un sigle qui peut désigner :
 , le temps solaire moyen et par convention, le fuseau horaire correspondant ;
 , un logiciel libre pour créer des cartes ;
 Great Magazine of Timepieces, un magazine horloger suisse ;
 Grand marché transatlantique, une zone de libre-échange transatlantique,  ;
 gain mécanique théorique, lié à l'avantage mécanique ;
 corrélation GMT (où GMT sont les initiales de ses inventeurs : Joseph T. Goodman, Juan H. Martínez Hernández et J. Eric S. Thompson), un système de conversion des dates du compte long du calendrier maya en dates du calendrier grégorien ;
 Rolex GMT-Master, une montre fabriquée par Rolex ;
 GMT, une brasserie canadienne ;
 Giant Magellan Telescope, un projet de télescope prévue pour 2020 ;
 GMT Games (où GMT sont les initiales des prénoms des fondateurs : Gene Billingsley, Mike Crane et Terry Shrum), un éditeur de jeux de société et de jeux de guerre ;
 Groupement manœuvre transport, du métro de Paris ;
 Groupement multi-technique, de l'armée française ;
 GMT Productions, une société de production de téléfilms appartenant à Lagardère Active.

GMT est un code qui peut désigner :
 , en Alaska, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.